Le championnat d'Espagne de volley-ball masculin 2008-2009 est la  de cette épreuve. 

Palma termine en tête lors de la saison régulière, mais lors des play-offs, Teruel s'impose et est sacré champion d'Espagne pour la première fois de son histoire.

Saison régulière 

J = Nombre de matches joués ; G = Matches gagnés; P = Matches perdus ; SP = Sets pour ; SC = Sets contre

Play-off 

Compétition de volley-ball en Espagne
Sport en Espagne en 2008
Sport en Espagne en 2009
Espagne M1